Schwendenwein ist der Familienname folgender Personen:

 August Schwendenwein von Lanauberg (1817–1885), österreichischer Architekt und Erbauer einiger Wiener Palais
 Hugo Schwendenwein (1926–2019), österreichischer Kirchenrechtler
 Johann Schwendenwein, sozialdemokratischer Journalist und Widerstandskämpfer